Klahn ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Klahn (* 1960), deutsche Politikerin (FDP), Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein
 Bradley Klahn (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Erich Klahn (1901–1978), deutscher Künstler
 Klaus Hinrich Klahn (1776–1851), deutscher Händler, Emigrant und Stadtgründer

Siehe auch:
 Clan (Begriffsklärung)
 Glahn